Buniotrinia juncea är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Stapf och Richard von Wettstein. Buniotrinia juncea ingår i släktet Buniotrinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
juncea